Ка́тричев — посёлок в Быковском районе Волгоградской области России, единственный населённый пункт и административный центр Урало-Ахтубинского сельского поселения.

История 

Основан в 1890 году. Первоначально на территории поселка был вырыт колодец, которым пользовались солевозы, возившие соль с Эльтона и Баскунчака на пристань Быковы хутора. Летом 1890 года возле колодца поселилась семья Шиповских – Ивана и Катри (Екатерины), ставшие основателями хутора.

В 1925 году решением сельского схода был создан Урало-Ахтубинский сельсовет, по его решениям стали строиться начальные школы, магазины, в том числе и в самом хуторе Катричев. В 1927 году на территории совета располагалось уже пятьсот с лишним дворов. В 1928 году Катричев включён в состав Дубовского района Сталинградского округа Нижне-Волжского края. Позднее передан в состав Пролейского района (с 1959 года - Приморский район).

В октябре 1929 года образован колхоз "Уральская долина", затем он был разделён на колхозы имени Чкалова и имени Орджоникидзе. В 1951 году колхозы были объединены в колхоз "Путь к коммунизму".

В 1963 году хутор Катричев в связи с упразднением Приморского района включён в состав Среднеахтубинского района. В 1965 году передан в состав Быковского района Волгоградской области.

География 

Посёлок расположен в Заволжье. Районный центр — рабочий посёлок Быково, расположен в 42 километрах северо-западнее, по трассе путь составляет около 70 км. В 25 километрах восточнее посёлка проходит трасса . Примерно в 35 километрах восточнее посёлка находится озеро Булухта.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в селе посёлке проживало 1897 человек (885 мужчин и 1012 женщин).

По оценке Росстата на 1 января 2012 года население посёлка составило 1846 человек.

Инфраструктура 

В посёлке есть магазины, учреждение здравоохранения, детский сад и Урало-Ахтубинская средняя общеобразовательная школа, отделение почтовой связи 404073.

Село газифицировано, есть центральное отопление.

Известные жители 

В посёлке родилась Мария Ускова — советский разведчик, герой обороны Сталинграда. При выполнении очередного задания схвачена и повешена немцами вместе с Сашей Филипповым.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Быковского района
Населённые пункты, основанные в 1890 году